Il singolare del torneo di tennis Eisenach Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Wojciech Kowalski che ha battuto in finale Dirk Dier 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Marcelo Charpentier (quarti di finale)
 Omar Camporese (secondo turno)
 Chris Woodruff (primo turno)
 Wojciech Kowalski (Campione)

 Bing Pan (primo turno)
 Brent Larkham (primo turno)
 Emanuel Couto (primo turno)
 Lorenzo Manta (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 1995